Морна́к () — название нескольких коммун во Франции:

 Морнак — в департаменте Шаранта.
 Морнак-сюр-Сёдр — в департаменте Приморская Шаранта.